dynamo rowerowe − prądnica rowerowa
 dynamo magnetohydrodynamiczne − teoria astronomiczna
 dynamo atmosferyczne − proces przemian energetycznych jonosfery
 dynamometr − siłomierz 
 dynamograf − wykres
 dynamofon − Telharmonium
 dynamometamorfizm − zjawisko geologiczne
 Dynamo Open Air − holenderski festiwal heavymetalowy
 operacja Dynamo − ewakuacja Dunkierki w 1940 roku
 Dynamo − pseudonim brytyjskiego iluzjonisty

Kluby sportowe 
Dynamo, Dinamo () lub Dynama () − nazwa wielu klubów sportowych (głównie z krajów byłego ZSRR); . Kluby były związane z organami bezpieczeństwa wewnętrznego, np. Sportvereinigung Dynamo w NRD. Federację Dinamo w ZSRR utworzył Feliks Dzierżyński. Istnieje międzynarodowa rada koordynacyjna organizacji Dynamo.

Tradycyjnymi kolorami Dinamowskich drużyn są barwy biało-niebieskie. Kolory zostały zatwierdzone przez decyzję Rady Centralnej Towarzystwa Sportowego Dinamo, symbolizując słowa swojego przewodnika Feliksa Dzierżyńskiego o czystych i jasnych myślach pracowników swej organizacji.

Piłka nożna

Europa 
  Dinamo Ałmaty
  Dinamo Astrachań
  Dinamo Baku
  Dinamo Barnauł
  Dinamo Batumi
  Dinamo Bender
  Dinamo Bołszewo
  Dinamo Briańsk
  Dinamo Bukareszt
  Dinamo Chabarowsk
  Dinamo Czelabińsk
  Dinamo Czyta
  Dinamo Durrës
  Dinamo Dzaudżykau
  Dinamo Erywań
  Dinamo GOHM Baku
  Dinamo Irkuck
  Dinamo Jarosław
  Dinamo Jegward
  Dinamo Gagra
  Dinamo Gorki
  Dinamo Kalinin
  Dinamo Kaszyra
  Dinamo Kemerowo
  Dinamo Kirow
  Dinamo Kostroma
  Dinamo Krasnodar
  Dinamo Krasnojarsk
  Dinamo Kujbyszew
  Dinamo Kungur
  Dinamo Lubierce
  Dinamo Machaczkała
  Dinamo Moskwa
  Dinamo-2 Moskwa
  Dinamo Nalczyk
  Dinamo Nowosybirsk
  Dinamo Omsk
  Dinamo Pančevo
  Dinamo Perm
  Dinamo Petersburg
  Dinamo Pietrozawodsk
  Dinamo Podolsk
  Dinamo Rostów nad Donem
  Dinamo Ryga
  Dinamo Saki
  Dinamo Sarańsk
  Dinamo Stawropol
  Dinamo-Interros Stawropol
  Dinamo Suchumi
  Dinamo Swierdłowsk
  Dinamo Szkodra
  Dinamo Tbilisi
  Dinamo Tirana
  Dinamo Tuła
  Dinamo Tyraspol
  Dinamo Ufa
  Dinamo Vranje
  Dinamo Wlora
  Dinamo Wołgograd
  Dinamo Wołogda
  Dinamo Woroneż
  Dinamo Zagrzeb
  Dinamo-Żemczużyna-2 Soczi
  Dünamo Tallinn
  Dynama Brześć
  Dynama Mińsk
  Dynama-2 Mińsk
  Dynama-Juni Mińsk
  Dynamo Berlin
  Dynamo Charków
  Dynamo-Chmielnicki
  Dynamo Czernihów
  Dynamo Czerniowce
  Dynamo Czeskie Budziejowice
  Dynamo Dniepropetrowsk
  Dynamo Drezno
  Dynamo Erfurt
  Dynamo Fürstenwalde
  Dynamo Hamburg
  Dynamo Hohenschönhausen
  Dynamo Kijów
  Dynamo-2 Kijów
  Dynamo-3 Kijów
  Dynamo Krzywy Róg
  Dynamo Lwów
  Dynamo Łuck
  Dynamo Łuhańsk
  Dynamo Mikołajów
  Dynamo Mohylów Podolski
  Dynamo Mukaczewo
  Dynamo Odessa
  Dynamo Ost Frankfurt
  Dynamo Meidling
  Dynamo Pervolión
  Dynamo Połtawa
  Dynamo Równe
  Dynamo Słowiańsk
  Dynamo Stanisławów
  Dynamo Sumy
  Dynamo Tarnopol
  Dynamo Winnica
  Dynamo Wrocław
  Dynamo Zaporoże
  Dynamo Żytomierz
  Loughborough Dynamo F.C.
  Pentwyn Dynamo F.C.
  Shepshed Dynamo F.C.
  Tralee Dynamos

Afryka 
  Dynamos Giyani
  Dynamos Harare
  Lusaka Dynamos
  Power Dynamos FC Kitwe

Ameryka Północna 
  Carolina Dynamo
  Denver Dynamos
  Houston Dynamo
Dynamos FC

Azja 
  Dinamo Aszchabad
  Dinamo Duszanbe
  Dinamo Kant
  Dinamo Samarkanda
  Dinamo Taszkent
  Dinamo Urgencz
  Dinamo-Czüj UWD
  Dinamo-Manas-SKIF Biszkek
  Dinamo-MWD Biszkek
  Dinamo-UWD Osz
  Dordoj-Dinamo Naryn

Inne sporty 
 Towarzystwo Sportowe Dinamo − wielosekcyjny sportowy klub Związku Radzieckiego
 Dynamo Apeldoorn – holenderski klub siatkarski
 Dynama Mińsk – klub hokejowy
 Dinamo Ryga – klub hokejowy
 Dinamo-Juniors Ryga – klub hokejowy
 Dinamo Moskwa – hokejowy klub z Moskwy
 OHK Dinamo – klub hokejowy
 Dinamo Moskwa – koszykarki klub z Moskwy
 Dinamo Moskwa – męski klub siatkarski z Moskwy
 Dinamo Moskwa – żeński klub siatkarski z Moskwy
 SV Dynamo − wielosekcyjny sportowy klub Niemieckiej Republiki Demokratycznej
 Durham Dynamos - "overs team" klubu Durham County Cricket Club
 SG Dynamo Luckenwalde - obecnie 1. Luckenwalder SC, silna sekcja zapaśnicza
 HC Dynamo Pardubice – hokejowy klub z Pardubic
Dynamo-Hild Kijów – ukraiński klub piłki nożnej plażowej
Dinamo-Eniergija Jekaterynburg – nieistniejący rosyjski klub hokejowy z siedzibą w Jekaterynburgu
Dinamo-Jantar Kaliningrad – rosyjski klub siatkarski z Kaliningradu
Dinamo-LO – rosyjski męski klub siatkarski z siedzibą w Sosnowym Borze
Dinamo Azotara Pančevo - żeński klub piłki siatkowej z Serbii
Dinamo Bałaszycha – rosyjski klub hokejowy z siedzibą w Bałaszycha
Dinamo Kazań – żeński klub siatkarski z Rosji powstały w 2002 roku z bazą w mieście Kazań
Dinamo Kiszyniów – mołdawski klub futsalowy z siedzibą w mieście Kiszyniów

Miejsca 
 Dinamo − miejscowość w obwodzie wołgogradzkim w Rosji
 Dinamo − stacja moskiewskiego metra

Stadiony 
 Białoruś
 Stadion Dynama Brześć w Brześciu
 Stadion Dynama w Mińsku
 Stadion Dynama-Juni w Mińsku
 Kirgistan
 Dinamo Stadion w Biszkeku
 Łotwa
 Dinamo stadions w Rydze
 Mołdawia
 Stadionul Dinamo w Kiszyniowie
Stadion Dinamo w Benderach
 Rosja
 Centralny Stadion Dinamo w Moskwie
 Stadion Dinamo w Barnaule
 Stadion Dinamo w Briańsku
 Stadion Dinamo w Machaczkale
 Stadion Dinamo w Stawropolu
Stadion Dinamo w Ufie
 Stadion Dinamo we Władywostoku
 Rumunia
 Stadionul Dinamo w Bukareszcie
 Ukraina
 Stadion Dynamo im. Walerego Łobanowskiego w Kijowie
 Stadion FST Dynamo w Charkowie
Szkoleniowo-Treningowa Baza (NTB) Dynamo w Koncza-Zaspie
 Uzbekistan
 Stadion Dinamo w Samarkandzie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Towarzystwo Sportowe „Dinamo”